Ни́на Петро́вна Красно́ва (род.15 марта 1950 года) — русская поэтесса. Член Союза писателей СССР.

Биография 
Нина Краснова родилась 15 марта 1950 года в Рязани в семье служащих. В 17 лет стала печататься в газете «Рязанский комсомолец». По окончании средней школы работала в пионерском лагере — вожатой, руководителем кукольного кружка.
С 1968 по 1971 год — литературным сотрудником в районной газете «Ленинский путь».
В 1971 году «по лимиту» приехала в Москву и год отработала пекарем-выборщиком на Московском хлебозаводе № 6.
В 1972 году поступила на дневное отделение поэзии Литературного института им. А. М. Горького, который окончила в 1977 году. Занималась в творческом семинаре Е. Долматовского и В. Милькова.
В 1978 году Нина Краснова вернулась в Рязань, где некоторое время была руководителем литературного объединения «Рязанские родники», затем работала самостоятельно.
В 1979 году опубликовала первую книгу стихов — «Разбег». Затем последовали её книги «Такие красные цветы», «Потерянное кольцо», «Плач по рекам» и др.
С 1980 года — член Союза писателей СССР.
Печаталась в журналах «Москва», «Юность», «Новый мир», «Дети Ра», «Октябрь», «Дружба народов», «Зинзивер», «Крокодил», «Время и мы», «Студенческий меридиан», «Молодёжная эстрада», «Форум», «Библиотекарь», «Про любовь и не только», «Родина», «Наша улица»; в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Истоки», «Кольцо А», «Литературная Рязань», «Утро», а также в газетной периодике.

Стихи Нины Петровны Красновой публиковались за рубежом в переводе на английский, арабский, болгарский, венгерский, испанский , итальянский, китайский, румынский, польский, немецкий, норвежский, чешский языки.

С 1992 года проживает в Москве. Член Союза российских писателей, Союза писателей Москвы и Союза писателей XXI века.

Творчество 

Что отличает художника настоящего от не художника? 
У Нины Красновой искусство выше личного. Мы иногда путаем искусство художника и что-то другое.
А у неё дар таков, и, между прочим, прошу заметить, это было и у Владимира Высоцкого,
дар её таков — что он выше суеты, выше возни...

Библиография 
 Нина Краснова Разбег: Стихи. — М., «Советский писатель», 1979
 Нина Краснова Такие красные цветы: Стихи. — М., «Молодая гвардия», 1984
 Нина Краснова Потерянное кольцо: Стихи. — М., «Советский писатель», 1986
 Нина Краснова Плач по рекам: Стихи. — М., «Современник», 1989
 Нина Краснова Интим: стихи, частушки. — М., РИФ «РОЙ», 1995
 Нина Краснова Семейная неидиллия: стихи, частушки. / Иллюстрации Н. П. Красновой. — М., «ЛАВ», 1995
 Нина Краснова Храм Андрея на виртуальном ветру: О творчестве А. А. Вознесенского. — М., «Московский Парнас», 1999
 Нина Краснова Цветы запоздалые: Проза и стихи / Предисловие Ю. Кувалдина. — М.: «Книжный сад», 2003.
 Нина Краснова Залеточка: сборник авторских частушек и куплетов, с приложением народных. — М., «МИГЭК», 2005
 Нина Краснова Стихи. Экспериментальный выпуск серии: «Библиотечка поэзии СП Москвы». — М., «Профиздат», 2008
 Нина Краснова Четыре стены: стихи, частушки, поэмы. / Предисловие Р. Козаковой. Послесловие В. Солоухина, А. Вознесенского. — Рязань, «Старт», 2008
 Нина Краснова В небесной сфере: стихотворения, эссе. / Худ. А. Трифонов. — М., «Книжный сад», 2010
 Нина Краснова Имя: стихи, эссе. / Худ. А. Трифонов. — М., «Книжный сад», 2010
 Нина Краснова Избранное: Стихи / Предисловие В. Золотухина. — М.: «Книжный сад», 2011
 Нина Краснова Тайна: Стихи, частушки, омофоны, омограммы, анаграммы, палиндромы. Том I. — М., «Вест-Консалтинг», 2014
 Нина Краснова Тайна: Стихи, частушки, омофоны, омограммы, анаграммы, палиндромы. Том II. — М., «Вест-Консалтинг», 2014

Примечания

Ссылки 
 [www.belousenko.com/wr_Krasnova.htm Электронная библиотека А. Белоусенко]
 
 Краснова, Нина Петровна в «Читальном зале»
 

Поэты СССР
Поэты России
Русские поэты
Члены Союза писателей СССР

Писатели Рязанской области